Matthew White Ridley, Matthew Ridley
 Matthew Ridley (1711–1778) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Newcastle upon Tyne
 Matthew White Ridley (1745–1813) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baronet Ridley of Blagdon
 Matthew White Ridley (1778–1836) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. baronet Ridley of Blagdon
 Matthew White Ridley (1727–1763) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baronet Ridley of Blagdon
 Matthew White Ridley (1842–1904) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Ridley
 Matthew White Ridley (1874–1916) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Ridley
 Matthew White Ridley (1902–1964) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Ridley
 Matthew White Ridley (1925–2012) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Ridley
 Matthew White Ridley (ur. 1958) – brytyjski arystokrata, 5. wicehrabia Ridley

Zobacz też 
 Matthew White